Power Player kan syfta på:

 Power Player (TV-spel) – en benämningen på erfaren och skicklig spelare av TV-spel
 Power Player (Nintendo-Magasinet) (PP) – en bilaga mellan åren 1990-1994 för prenumeranter på den svenska TV-spelstidningen Nintendo-Magasinet
 Power Player Super Joy III – en olaglig klon av Nintendo Entertainment System 
 Power Player (sko) – en sko från Nike
 Power Player (poker) – en webbplats inriktad på poker

Se även
 Power Play